Тирел DG016 е болид от Формула 1 създаден от отбора на Тирел. Двигател за тима е Форд DFZ V8. Пилоти са Джонатан Палмър и Филип Стрейф. Главен спонсор е Дата Дженерал.

Болиди от Формула 1